Angelika Kienzl (1949) – giocatrice di badminton austriaca
 Fritz Kienzl (-) – slittinista austriaco
 Josef Kienzl (1858-1924) – politico austriaco
 Karla Kienzl (1922-2018) – slittinista austriaca
 Mario Kienzl (1983) – calciatore austriaco
 Markus Kienzl (1973) – musicista austriaco
 Wilhelm Kienzl (1857-1941) – compositore e direttore d'orchestra austriaco